Vals licht (roman), een roman van Joost Zwagerman
Vals licht (film), de verfilming van de roman
Vals licht (optica), onzuiver of verstorend licht (bijvoorbeeld door reflectie of een storende lichtbron. Zie Falschlicht/Stray light
Vals Licht (band), een Nederlandse band